Un évitement en psychologie est un comportement de défense mis en place pour ne pas se trouver confronté avec une situation redoutée.
 Un évitement dans le domaine ferroviaire désigne une installation comprenant deux voies parallèles destinées au croisement des trains.